Sailing Directions (englisch für Seehandbuch bzw. Segelanweisung) steht für:

 Sailing Directions (National Geospatial-Intelligence Agency), US-amerikanische Publikationsreihe der National Geospatial-Intelligence Agency
 Sailing Directions (United States Hydrographic Office), US-amerikanische Publikationsreihe des United States Hydrographic Office
 Sailing Directions (Canadian Hydrographic Service), kanadische Publikationsreihe des Canadian Hydrographic Service
 Admiralty Sailing Directions, britische Publikationsreihe des UK Hydrographic Office

Siehe auch
 Seehandbuch